Díaz Ordaz kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Díaz Ordaz, Baja California Sur, Mulegé, 
 Díaz Ordaz, Sonora, Cajeme, 

Robotskapade Mexikoförgreningar